Камышницы или водяные курочки () — род водоплавающих птиц семейства пастушковых. Их ближайшие родственники — лысухи (Fulica), с которыми их объединяет сходное строение нервной системы, выраженное в постоянном подёргивании частями тела (обычно головой и хвостом).

Описание 

Общие морфологические характеристики — бурое либо чёрное оперение с белыми отметинами, как правило короткие и закруглённые крылья, длинные и сильные ноги, адаптированные к передвижению по вязкой прибрежной почве, яркая бляшка над клювом на лбу. Летают неохотно, хотя способны преодолевать значительные расстояния — например, обыкновенная камышница во время миграции проделывает путь до 2000 км. Перелётные виды путешествуют в ночное время.

В отличие от многих других видов пастушковых, камышницы менее скрытны, и хотя предпочитают прятаться в густой траве, их иногда можно свободно увидеть кормящимися на воде у берега. Питаются как растительной, так и животной пищей. В гнездовой период сильно территориальны (придерживаются своей территории и охраняют её от других птиц), в остальное время часто сбиваются в стаи на мелководье озёр.

Наиболее ранние ископаемые находки древних камышниц относятся к позднему Плиоцену — к ним можно отнести вид Gallinula kansarum, обнаруженный в Канзасе (США) и Болгарии. В исторические времена считаются вымершими 2 вида камышниц, один из которых — Gallinula hodgenorum — обитал в Новой Зеландии. Филогенетика второго вида с островов Фиджи окончательно не определена — возможно, он относится к отдельному монотипичному роду.

Классификация  
В роде камышниц 9 видов :
 Камышница (Gallinula chloropus)
 Лесная камышница (Gallinula silvestris)
 Тристанская камышница (Gallinula nesiotis)
 Тёмная камышница (Gallinula tenebrosa)
 Камышница-крошка (Gallinula angulata)
 Масковая камышница (Gallinula melanops)
 Самоанская камышница (Gallinula pacifica) — скорее всего уже вымерла 
 Чернохвостая камышница (Gallinula ventralis)
 Зеленоногая камышница (Gallinula mortierii)

Некоторые орнитологи самоанскую, чернохвостую и тасманскую камышниц выделяют в отдельный род Tribonyx .

Примечания

Литература 
 Baird, R. F. (1984): The Pleistocene distribution of the Tasmanian native-hen Gallinula mortierii mortierii. Emu 84(2): 119—123. PDF версия
 Brisson, Mathurin Jacques (1760): Ornithologia sive Synopsis methodica sistens avium divisionem in ordines, sectiones, genera, species, ipsarumque varietates, etc. 1: 46-56, plates V and VI.
 Olson, Storrs L. (1975): The fossil rails of C.W. DeVis, being mainly an extinct form of Tribonyx mortierii from Queensland. Emu 75(2): 49-54. HTML версия

Ссылки 
 Камышницы на «Tree of Life» 

 
Роды птиц